Eemeli Aakula (1879–1955) – politico finlandese
 Pekka Aakula (1866–1928) – politico finlandese